Super Cuppen var en årlig fodboldturnering arrangeret af Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Turneringen afvikledes efter Super Cup-princippet, mesteren møder pokalvinderen i en kamp. Turneringen blev afholdt fra 1994 til 2005, hvor man stoppede turneringen på grund af manglende interesse fra både fans og klubber, i stedet startede man Liga Cuppen. Man spillede på Brøndby Stadion indtil 1996 hvor mesterklubben fik hjemmebane. <ref name="super cup">Dansk fodbold : Din ultimative guide til dansk fodbold 2001 – København: Weis, 2001. Side 77.</ref>

 Finaleresultater 
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;text-align:left;"
| År || Vinder || Taber || Resultat || Tilskuere || Spillested || Mål
|-
| 1994 || Brøndby IF || Silkeborg IF || 4-0 (0-0) || 4.105 || Brøndby Stadion || 1-0 og 2-0 Mark Strudal 49', 75', 3-0 Ruben Bagger 79', 4-0 Marc Rieper 86'.
|-
| 1995 || FC København || AaB || 2-1 (0-1) e.f.s. * || 1.556 || Brøndby Stadion || 0-1 Jesper Grønkjær 8', 1-1 og 2-1 Mukremin Jasar 53', 107'.
|-
| 1996 || Brøndby IF || AGF || 4-0 (2-0) || 3.139 || Brøndby Stadion || 1-0 Ebbe Sand 11', 2-0 Peter Møller 23', 3-0 Bo Hansen 87', 4-0 Thomas Thøgersen 90'.
|-
| 1997 || Brøndby IF''' || FC København || 2-0 (1-0) || 6.662 || Brøndby Stadion || 1-0 Ole Bjur 8', 2-0 Peter Møller 88'
|-
| 1998 ||   ||    || Ikke spillet ||  || Brøndby Stadion ||
|-
| 1999 ||  AB || AaB   || 2-2 (1-2) *  || 1.899 || Aalborg Stadion || 1-0 Jan Bjur 2', 1-1 Thomas Gaardsøe 25', 1-2 Kent Hangaard 33', 1-2 Kaan Metin 80'.
|-
| 2000 ||  Viborg FF || Herfølge BK   || 1-1 (0-0) *  || 1.052 || Herfølge Stadion || 1-0 Heine Fernandez 69', 1-1 Tommy Schram 83' (strf).
|-
| 2001 ||  FC København || Silkeborg IF   || 2-0 (1-0) || 2.007 || Parken || 1-0 Sibusiso Zuma 33', 2-0 Carsten Fredgaard 77'.
|-
| 2002 ||  Brøndby IF || OB   || 1-0 (0-0) || 6.014 || Brøndby Stadion || 1-0 Morten Wieghorst 62'. Udvist: Fernando Derveld 47'
|-
| 2003 ||   ||   || Ikke spillet * ||  || Parken ||
|-
| 2004 ||  FC København || AaB  || 2-1 * || 4.926 ||  Parken || 1-0 Lars Jacobsen 45', 2-0 Ole Tobiasen 47', 2-1 Baard Borgesen 70'.
|-
|}

 Statistik 

 Referencer 

 Kilder/eksterne henvisninger 
 RSSSF 
 Dansk fodbold : Din ultimative guide til dansk fodbold 2001'' – København: Weis, 2001.

Se også 
Den danske Liga Cup
Carlsberg Cup

Fodboldturneringer
Etableret i 1994
Ophørt i 2005